Termenul „Flipper” se poate referi la:

Flipper (pinball) este o varietate de joc mecanic 
Flipper (band), o trupă muzicală americană care a luat ființă în anul 1979 
Flipper (delfin), figura centrală dintr-un serial TV
Flipper (1963), film american produs în anul 1963
Flipper (1996), o nouă transpunere pe ecran a filmului din 1963
Die Flippers, o trupă muzicală germană.